Příjmení Máchal má více nositelů:

 Aleš Máchal (* 1952) – český ekopedagog
 Jan Máchal (1864–1924) – český pedagog, činovník Sokola
 Jan Hanuš Máchal (1855–1939) – český slavista, literární historik, filolog a mytolog
 Svatopluk Máchal (1895–1947) – akademický malíř